Funing Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Funing Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Funing Xian (härad i Kina, Jiangsu), 
 Funing Xian (härad i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar